Evropsko prvenstvo v rokometu 2006 je bilo 7. rokometno prvenstvo, ki je potekalo med 26. januarjem in 5. februarjem 2006 v Švici, in sicer v petih mestih: Basel, Bern, Luzern, St. Gallen in Zürich. 

Svoj prvi naslov je osvojila Francija, ki je v finalu premagala Španijo. V tekmi za bron je Danska premagala Hrvaško.

Prizorišča

Predtekmovanje

Skupina A 
Prizorišče: Kreuzbleichhalle, St. Gallen (kapaciteta dvorane: 4,500)

Skupina B 
Prizorišče: St. Jakobshalle, Basel (kapaciteta dvorane: 8,500)

Skupina C 
Prizorišče: Sursee Stadthalle, Sursee/Luzern (kapaciteta dvorane: 3,500)

Skupina D 
Prizorišče: Wankdorfhalle, Bernn (kapaciteta dvorane: 3,100)

Drugi del

Skupina I
Prizorišče: St. Jakobshalle, Basel

Skupina II
Prizorišče: Kreuzbleichhalle, St. Gallen (kapaciteta dvorane: 4,500)

Izločilni del
Prizorišče: Hallenstadion, Zürich (kapaciteta dvorane: 11,500)

Polfinale

Tekma za 5. mesto

Tekma za 3. mesto

Finale

Končna razvrstitev in statistika

Ekipa prvenstva
Vratar:  Thierry Omeyer
Levo krilo:  Edvard Kokšarov
Levi zunanji:  Iker Romero
Srednji zunanji:  Ivano Balić
Desni zunanji:  Ólafur Stefánsson
Desno krilo:  Søren Stryger
Krožni napadalec:  Rolando Urios

Glej tudi 
 Evropsko prvenstvo v rokometu

Viri

Zunanje povezave 
 Uradna stran 

2006 v športu
2006
Športne prireditve v Švici
Šport v Bernu